Евгений Фёдорович Будде (, дер. Георгиевка, Елисаветградский уезд, Херсонская губерния — 31 июля 1931, ИТЛ-1 Казань) — российский профессор Восточно-педагогического института Казанского государственного университета, филолог-славист, языковед. Член-корреспондент Петербургской академии наук по Отделению русского языка и словесности (с 3 декабря 1916).

Биография 
Евгений Будде родился в семье воспитанника Главного педагогического института (вып. 1853 г.), учителя истории 2-й Одесской гимназии Ф. Э. Будде. Первоначальное образование получил в Москве: учился сначала в 5-й, затем в 6-й Московской гимназии, где и получил аттестат в мае 1879 года.

Поступил в Петербургский историко-филологический институт, но по болезни в 1880 году был вынужден уехать в Одессу, где 8 февраля 1881 года был зачислен на первый курс историко-филологического факультета Новороссийского университета. Окончив университет в 1884 году, со степенью кандидата и с золотой медалью за сочинение на тему: «Синайская глаголица. Требник. Сравнительное обозрение письма и языка», 7 ноября 1884 года поступил на службу учителем русского языка и словесности в 2-ю Кишиневскую гимназию. В августе 1886 года был переведён учителем в 1-ю Одесскую прогимназию. До августа 1889 года работал в Одессе учителем мужских и женских учебных заведении, частных и казённых. Как профессорский стипендиат университета в августе 1889 года командирован на два года для занятия русским языком и сравнительным языковедением в Московский университет.

В 1891 году, уже став учителем русского языка и словесности в Скопинском реальном училище, выдержал магистерский экзамен по кафедре русского языка и словесности в Московском университете. После прочтения двух пробных лекций был удостоен звания приват-доцента.

В 1892 году защитил в Москве магистерскую диссертацию на тему: «К диалектологии великорусских наречии. Исследование особенностей рязанского говора».

В августе 1893 года назначен приват-доцентом по кафедре русского языка и словесности в Казанский университет. В 1896 году защитил докторскую диссертацию в Московском университете на тему: «К истории великорусских говоров».

В 1894 году был назначен исправляющим должность экстраординарного профессора в Казанский университет, а в 1897 году утверждён в этой должности. В том же году стал лауреатом малой Ломоносовской премии.

По данным «Мемориала» был арестован 16 июля 1931 года; ему  предъявлено стандартное в то время обвинение по ст. 58-11. Умер 31 июля 1931 в г. Казань, во время следствия, в ИТЛ-1. Реабилитирован 21.9.2000.

Сын — Будде, Борис Евгеньевич.

Библиография 

Начало исследовательской деятельности Будде связано с журналом А. А. Хованского «Филологические записки», издававшемся в Воронеже.

 Место и значение духовных стихов в истории русской народной словесности: (Интерес. вопросы стихов космогон. характера)// Филологические записки. — Воронеж, 1883.
 Положение русской женщины по бытовым песням // Филологические записки. — Воронеж, 1883
 Мифический элемент в русской народной словесности // Филологические записки. — Воронеж, 1885
 Критическая заметка по поводу двух изданий проф. Гейтлера: Euchologium — U Zagrebu, 1882, Psalterium — U Zagrebu 1883 // Филологические записки. — Воронеж, 1885
 К вопросу о надстрочных знаках в древне-славянских и русских рукописях // Филологические записки. — Воронеж,1887
 Об образовательном значении поэзии Пушкина для средне-учебных заведений : (Речь, произнес. в Одес. 1-й прогимназии по случаю 50-ти летия со дня смерти Пушкина — 29 янв. 1887 г.) // Филологические записки. — Воронеж, 1887
 Из занятий по языку Лаврентьевского списка Начальной летописи // Филологические записки. — Воронеж, 1891.
 К диалектологии великорусских наречий : Исслед. особенностей Рязан. Говора Варшава : тип. М. Земкевич, 1892
 Об источниках для истории русского языка и о методах изучения их / [Соч.] Евгения Будде Казань : типо-лит. Имп. ун-та, 1893
 С. Булич. Церковно-славянские элементы в современном литературном и народном русском языке. Ч. 1. Спб., 1893 : [Рец.] / Е. Будде Казань : типо-лит. Имп. ун-та, 1894
 Песни русского народа. Собраны в губерниях Архангельской и Олонецкой в 1886 году. Записали: слова — Ф. М. Истомин, напевы — Г. О. Дютш. Изд. Имп. Рус. геогр. о-вом на средства высочайше дарованные. С.-Пб. 1894. XXIV-234 : [Рец.] / [Е. Будде] [Казань] : типо-лит. Имп. ун-та, 1895
 О литературных мнениях Пушкина // Филологические записки. — Воронеж, 1896
 К истории великорусских говоров / Евгений Будде. — Казань: типо-лит. Имп. ун-та, 1896. — [2], 5-378, II, 7 с., 1 л. карт.
 Великорусские народные песни. Изд. проф. А. И. Соболевским. Т. 1. Спб. 1895 г. : [Рец.] / [Евг. Будде] [Казань] : типо-лит. Имп. ун-та, [1896]
 Краткий отчет о командировке в Вятскую губернию на летние месяцы 1896 года / [Евг. Будде] [Казань] : типо-лит. Имп. ун-та, [1896]
 О комедии Грибоедова «Горе от ума» : (Опыт разбора комедии) / Е. Будде Казань : типо-лит. Имп. ун-та, 1896
 Об одной симбирской челобитной 1685 г. по делу о беглых крестьянах / Е. Ф. Будде Казань : типо-лит. Имп. ун-та, 1896
 К вопросу о народности русского населения в Вятской губернии / [Е. Будде] Казань : типо-лит. Имп. ун-та, 1897
 Из истории Казанского края / Е. Будде. — Казань: типо-лит. Имп. ун-та, 1898. —- 10 с.
 О народных говорах в Тульской губернии / Е. Ф. Будде Санкт-Петербург : тип. Имп. Акад. наук, 1898
 О тетрадке лживых молитв и заговоров, найденной в Казани / [Е. Будде] Казань : типо-лит. Имп. ун-та, 1898
 Основной курс общего языкознания. (Происхождение, развитие и распространение языка). А. Погодина, приват-доцента Императорского С.-Петербургского университета. Спб., 1897. (1 + 117). Руководство к самообразованию. — Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п. Материалы, собранные и приведенные в порядок П. В. Шейном Т. 1, вып. 1. Изд. Имп. Акад. наук. Спб. 1898 г. : [Рец.] / [Е. Будде] Казань : типо-лит. Имп. ун-та, 1898
 Учебник грамматики русского языка / Сост. Е. Ф. Будде, орд. проф. Имп. Казан. ун-та. Ч. 1-2. — 1900
 Указатель к материалам, собранным г. Чубинским в «Трудах Этнографическо-статистической экспедиции Императорского Русского географического общества в Западно Русский край» / Сост. студентом Чеславом Багенским; Под ред. проф. Е. Ф. Будде Казань : типо-лит. Имп. ун-та, 1900
 Опыт грамматики языка А. С. Пушкина : Труд Е. Ф. Будде. Ч. 1 — СПб.: тип. Имп. Акад. наук, 1901—1904
 Предложение по вопросу о русском правописании / [Е. Будде]
 Разбор книги Б. М. Ляпунова Исследование о языке Синодального списка 1-й Новгородской летописи. Вып. 1. Введ. Ч. 1 (гл. I—IV): Очерки из истории иррациональных гласных в русском языке. Изд. Отд. рус. яз. и словесности. Имп. Акад. наук. — СПб., 1899 / Е. Будде. — Казань: типо-лит. Имп. ун-та, 1901. — 32 с. 
 К вопросу о значении русского языка, как воспитательного и образовательного предмета, в связи с вопросом о современном положении школы / Е. Будде; Пед. о-во, состоящее при Имп. Казан. ун-те. — Казань : типо-лит. Имп. ун-та, 1901. — 10 с.
 Памяти Н. И. Пирогова : (По поводу 20-ти летия со дня смерти) / [Е. Будде] Казань : типо-лит. Имп. ун-та, 1901
 Педагогические взгляды Ушинского и их значение / [Е. Будде] Казань : типо-лит. Имп. ун-та, 1901
 Очерк истории возникновения, развития и деятельности Комиссии, образованной Казанским педагогическим обществом, состоящим при Императорском Казанском университете, для рассмотрения вопроса о русской орфографии Казань : типо-лит. Имп. ун-та, 1902
 Учебник грамматики русского языка : Для сред. учеб. заведений / Сост. Е. Ф. Будде, орд. проф. Имп. Казан. ун-т Казань : тип. Б. Л. Домбровского, 1902
 Имя прилагательное, Имя числителное, Местоимение: (склонение этих частей речи)
 О говорах Тульской и Орловской губерний : Материалы, исслед. и словарь : (Отчет 2 Отд-нию Имп. Акад. наук) / Е. Ф. Будде Санкт-Петербург : тип. Имп. Акад. наук, 1904
 В. А. Богородицкий, орд. проф. Императорского Казанского университета. Общий курс русской грамматики. (Из университетских чтений). Казань. 1904 г. 1 + 211 с. in 8° : [Рец.] / [Евг. Будде] Санкт-Петербург : тип. Имп. Акад. наук, 1905
 Лекции по истории русского языка ординарного профессора Императорского Казанского университета Е. Ф. Будде : 1906/7 акад. г.
 Нравственная личность женщины при современном общественном строе / Евг. Будде, проф. Казан. ун-та Санкт-Петербург ; Москва : т-во М. О. Вольф, [1907] (тип. т-ва М. О. Вольф в Спб.)
 Очерк истории современнаго литературнаго русскаго языка 1908
 Основы синтаксиса русского языка / Проф. Е. Ф. Будде Казань : лито-тип. И. Н. Харитонова, 1912
 Лекции по истории русского языка / Орд. проф. Казан. ун-та Е. Ф. Будде Казань : М. А. Голубев, 1913 (обл. 1914)
 Русский язык : Курс, чит. в 1911/12 учеб. г. на Пед. курсах при Упр. Казан. учеб. окр. / Проф. Е. Ф. Будде Казань : Маркелов и Шаронов, 1913 (обл. 1914)
 Отчет ординарного профессора Императорского Казанского университета, доктора русского языка и словесности, Евгения Будде: 1) О письменных работах, исполненных учениками в 1913-м году по русскому языку на экзаменах зрелости в 8-м классе гимназий Казанского учебного округа и посторонними лицами на тех же экзаменах того же года и того же Округа. 2) О письменных работах на окончательных испытаниях реальных училищ учеников выпуска 1913-го года и посторонних лиц по тому же предмету Казань : типо-лит. Имп. ун-та, 1914
 Ф. Ф. Фортунатов : Докл., сдел. в заседании О-ва 25 окт. 1914 г. Казань : типо-лит. Имп. ун-та, 1914
 Вопросы методологии русского языкознания : Пособие для преп. рус. яз. в сред. шк. и для самообразования / Проф. Е. Ф. Будде Казань : Кн. маг. М. А. Голубева, 1917

Адреса 
В Казани:

 Ново-Горшечная улица, дом Ярыгиной.

Примечания

Источники 
 Будде, Евгений Федорович // Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского университета: За сто лет (1804—1904): В 2 ч. / Под ред. заслуж. орд. проф. Н. П. Загоскина. — 1904. — С. 41—45
 Будде, Евгений Фёдорович // Рязанская энциклопедия / Товарищество «Ряз. энцикл.» ; [отв. ред. В. Н. Федоткин]. — Рязань : Ряз. энцикл., 1992–1997. Том 1. — С. 140
 Бабичева М. Е. Русские филологи XIX века: биобиблиографический словарь-справочник. — С. 93

Литература

Ссылки 
 Биография
 Биография
 
 Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет (Казань)

Филологи России
Лингвисты России
Слависты России
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Члены-корреспонденты РАН (1917—1925)
Члены-корреспонденты АН СССР
Выпускники 6-й Московской гимназии
Профессора Казанского университета
Лауреаты Ломоносовской премии (Российская империя)
Репрессированные в СССР
Реабилитированные в России